Росси́йская — станция метро:

 «Российская» — станция Самарского метрополитена.
 «Российская» — нереализованная станция Московского метрополитена.
 «Российская» — проектируемая станция Ростовского метрополитена.

См. также